Dit is de kalender van een schrikkeljaar dat begint op zaterdag, zoals 2000 en 2028.

De volgende jaren hebben een kalender in een schrikkeljaar dat op een zaterdag begint:

Kalender, Schrikkel 6